UHO steht für:
 University of Holguín Oscar Lucero Moya, kubanische Universität

Uho steht für:
 Unhexoctium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 168, siehe Chemische Elemente der achten Periode

Abkürzung